Piet Dekker (muzikant) (1952), Nederlands muzikant, voormalig bassist bij Doe Maar
 Piet Dekker (voetballer), Nederlands voetballer van o.a. SHS en Blauw-Wit